Volta – w muzyce: jedno z zakończeń przed lub po repetycji, element notacji muzycznej;;
 Volta – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced;
 Volta – szósty solowy album Björk;
 Alessandro Volta (1745–1827) – włoski fizjolog, fizyk i wynalazca;
 Krok samby;
 „Volta” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej;
 Volta – filipiński film przygodowy z 2004 roku;
 Volta – polski komedia kryminalna z 2017 roku;
 Volta – singel Sarsy z albumu Pióropusze.

Zobacz też 
 Wolta